O Valdres Fotballklubb, ou simplesmente Valdres FK, é um clube de futebol da Noruega fundado em 2002. Sua sede fica localizada em Fagernes.

Ligações externas
 Página oficial do Valdres FK 

Clubes de futebol fundados em 2002
Clubes de futebol da Noruega